Hessen is sinds 1945 een Duits land en sinds 1949 een deelstaat van de Bondsrepubliek Duitsland. Het is voortgekomen uit de middeleeuwse Hessengouw en is nadien talloze malen in verschillende vormen en omvangen gesplitst en samengevoegd tot de huidige vorm.

Historische landen
De Hessengouw (Latijn: pagus Hassorum), de eerste entiteit die ooit Hessen heette, waarschijnlijk afgeleid van de Germaanse stam der Chatten. Ging op in Landgraafschap Thüringen in de 12e eeuw.
Landgraafschap Hessen (1264–1458; 1500—1567), werd na een successieoorlog onafhankelijk van Thüringen.
Landgraafschap Hessen-Marburg (1458–1500; 1567–1604), opgedeeld tussen Hessen-Kassel en Hessen-Darmstadt.
Landgraafschap Hessen-Homburg (1622-1806) en het Landgraafschap Hessen-Homburg (1815-1866), een kleine staat rondom de steden Homburg (heden: Bad Homburg vor der Höhe) en (sinds 1815) Meisenheim.
Landgraafschap Hessen-Kassel (1567–1803), het noordelijk deel van het Landgraafschap Hessen.
Landgraafschap Hessen-Darmstadt (1567–1806), het zuidelijk deel van het Landgraafschap Hessen.
Keurvorstendom Hessen (1803–1807; 1814–1866), voortzetting van het Landgraafschap Hessen-Kassel.
Opper-Hessen (Keur-Hessen) (1821–1848; 1851–1868), een provincie van het Keurvorstendom Hessen
Groothertogdom Hessen (1806–1918), voortzetting van het Landgraafschap Hessen-Darmstadt.
Rijn-Hessen (provincie), een provincie van het Groothertogdom Hessen.
Opper-Hessen (Groothertogdom Hessen), een provincie van het Groothertogdom Hessen.
Hessen-Nassau (1868–1944), een provincie van Pruisen bestaande uit voormalig Hessen-Kassel, Nassau-Usingen en de Vrije Stad Frankfort.
Volksstaat Hessen (1918–1945), ontstaan toen een republikeinse revolutie het Groothertogdom Hessen omver wierp.
Keur-Hessen (provincie) (1944–1945), een Pruisische provincie gevormd door een splitsing van Hessen-Nassau, met de omvang van het voormalige Hessen-Kassel.
Groot-Hessen (1945–1946), een staat in de Amerikaanse bezettingszone in Duitsland gevormd door een samenvoeging van Volksstaat Hessen en de gouwen Hessen en Nassau. In 1946 kreeg de staat een nieuwe grondwet met de naam Hessen.

Adellijke huizen
Het Huis Hessen is het stamhuis van het oude Hessen waaruit de andere takken voortkwamen.
Niet-regerende zijtakken:
Hessen-Rheinfels (1627–1658), voortgekomen uit Hessen-Kassel, verenigd met Hessen-Rotenburg. 
Hessen-Rotenburg (1627–1834) voortgekomen uit Hessen-Kassel, verenigd met Hessen-Rheinfels.
Hessen-Eschwege (1628–1655; 1711–1755), jongere takken van Hessen-Rotenburg, vallend onder Hessen-Kassel.

Overig
Hessen (soldaten), Hessische en andere Duitse soldaten die in de 18e eeuw in Britse dienst waren, inzonderlijk in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775–1783).
Hessen (Osterwieck), plaats in Saksen-Anhalt.
Hesseneck, plaats in Hessen.
Opper-Hessen, streek in Hessen.
Rijn-Hessen (streek), streek in Rijnland-Palts.
Hessenweg, naam van meerdere wegen in Oost-Nederland en Noord-Duitsland.
Hessenhuis, gebouw in Antwerpen.
Hessenpoort, wijk in Zwolle.

Zie ook 
Chatten (volk), antieke Germaanse stam waarnaar het gebied Hessen is vernoemd.
Hesse
Hessen-Kassel
Hessen-Darmstadt
Lijst van heersers van Hessen
Ridderorden in Hessen
Vlag van Hessen
Wapen van Hessen